Kabu (Peureulak Barat), een plaats in Indonesië
Kabu (Darul Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing